Schülerbund steht für:
Litauischer Schülerbund
Nationalsozialistischer Schülerbund
Sozialistischer Schülerbund
Siehe auch:
 Schülerorganisation
 Schülerverbindung